Lilla Kroksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Kroksjön (Asarums socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun,  (12,3 ha)
Lilla Kroksjön (Jämshögs socken, Blekinge), sjö i Olofströms kommun,  (13,2 ha)
Lilla Kroksjön (Kyrkhults socken, Blekinge), sjö i Olofströms kommun,  (5,23 ha)
Lilla Kroksjön (Ronneby socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun, 
Lilla Kroksjön, Halland, sjö i Hylte kommun, 
Lilla Kroksjön, Småland, sjö i Tingsryds kommun,  (7,92 ha)
Lilla Kroksjön (Bergums socken, Västergötland), sjö i Göteborgs kommun,  (7,79 ha)
Lilla Kroksjön (Bälinge socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun,  (10,7 ha)
Lilla Kroksjön (Kinna socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Lilla Kroksjön (Tranemo socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun,  (7,41 ha)
Lilla Kroksjön, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun och Dals-Eds kommun,  (12,5 ha)
Lilla Kroksjön, Närke, sjö i Askersunds kommun,  (3,2 ha)

Se även
Kroksjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn